Lieu de tournage en 1968 du film de François Truffaut, La sirène du Mississipi

https://www.zinfos974.com/Hommage-Quand-Belmondo-tournait-a-La-Reunion_a173060.html#last_comment

Le château Bel-Air est un édifice remarquable de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Situé au 23, rue Kervéguen, au Tampon, il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le , une inscription qui recouvre les façades et les toitures, mais aussi le jardin. Il accueille actuellement le consulat honoraire des Seychelles à La Réunion.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de La Réunion.
 Le Tampon.

Liens externes 

 

Bel-Air
Bel-Air
Famille Le Coat de Kerveguen
Monument historique à La Réunion
Monument historique inscrit en 1984
Architecture au Tampon
Consulat à La Réunion
Relations entre la France et les Seychelles